BCG kan syfta på:

 BCG – ett vaccin mot tuberkulos, se Bacillus Calmette-Guérin
 BCG – ett amerikanskt multinationellt konsultföretag, grundat 1963, se Boston Consulting Group
 BCG-matrisen – en enkel tvådimensionell analys av ett företags produktportfölj eller verksamhetsområden